Farmersville (Califòrnia)
 Farmersville (Illinois)
 Farmersville (Ohio)
 Farmersville (Texas)